Název Oborský potok má více vodních toků:

 Oborský potok (přítok Desné) – pravostranný přítok Desné v okrese Svitavy
 Oborský potok (přítok Hrejkovického potoka) – levostranný přítok Hrejkovického potoka v okrese Písek
 Oborský potok (přítok Kejtovského potoka) – levostranný přítok Kejtovského potoka v okrese Pelhřimov
 Oborský potok (přítok Maršovského potoka) – pravostranný přítok Maršovského potoka v okrese Tábor
 Oborský potok (přítok Rotavy) – pravostranný přítok Rotavy v okrese Sokolov
 Oborský potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v okrese Benešov
 Oborský potok (přítok Skřiváně) – levostranný přítok Skřiváně v okrese Sokolov